Ро́бин Бра́йдон (; ) — шотландский кёрлингист, тренер по кёрлингу.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото ().
 : серебро ().
 : золото (, ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи потомственных кёрлингистов. Его дед Джо Лини () был неоднократным чемпионом Шотландии ещё в начале 20-го века.

Работает менеджером по развитию кёрлинга () в Ассоциации кёрлинга Шотландии Scottish Curling.

Примечания

Ссылки 
 Perth curler Robin Brydone wins with Team Scotland at World Junior Championships - Daily Record
 World Junior Curling Championships 2018 - Hosts Scotland first to secure World Junior men’s play-off berth

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Шотландии по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Шотландии